Spieckermann ist der Familienname folgender Personen: 

 Ferdinand Spieckermann (1812–1880), deutscher Mediziner
 Hermann Spieckermann (* 1950), deutscher evangelischer Theologe 
 Ingrid Spieckermann (* 1951), deutsche evangelische Theologin; seit 2000 Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
Siehe auch:
 Spickermann
 Spiekermann